Вадим
 Рубан Вадим Вікторович — підполковник Збройних сил України, нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.
Василь
 Рубан Василь Григорович (*1742 — †1795) — російськомовний письменник, історик та видавець українського походження.
 Рубан Василь Федорович — письменник, дисидент
Віктор
 Рубан Віктор Геннадійович ( 1981) — олімпійський чемпіон зі стрільби з лука на Олімпійських іграх у Пекіні 2008 року.
Володимир
 Рубан Володимир Володимирович ( 1967) — український громадський діяч, керівник штабу ГО «Офіцерський корпус».
 Рубан Володимир Миколайович — український журналіст.
Данило
 Рубан Данило Семенович (1620—1678) — сотник Глухівської сотні у 1671 році.
Дмитро
 Рубан Дмитро Миколайович — підполковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
Іван
 Рубан Іван Лукич — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
Ігор
 Рубан Ігор Анатолійович — голова Державного комітету інформатизації України (2008—2010).
 Рубан Ігор Вікторович (* 1968) — український науковець у сфері кібернетичної безпеки, методів і засобів цифрової обробки зображень, доктор технічних наук, професор.
Олександр
 Рубан Олександр Якович (* 1901 — ?) — український графік.
Петро
 Рубан Петро Павлович (1947) — український радянський діяч.
Семен
 Семен Рубан (?—після 1693) — український політичний та військовий діяч, кошовий отаман Війська Запорозького у 1692—1694 роках.
Сергій
 Рубан Сергій Михайлович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Рубан Сергій Олександрович (1985—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рубан Сергій Юрійович (* 1956) — член-кореспондент УААН.
Станіслав
 Рубан Станіслав Юрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Юрій
 Рубан Юрій Григорович ( 1958) — українській державний діяч, журналіст.

Див. також 
 Рубани

Примітки 

Українські прізвища